Výraz abscise má více významů:

 odnětí nebo oddělení
 Abscise (botanika) – v botanice opadávání listů, nebo padání plodů

Podobné názvy 
 Abscisa – vodorovná stupnice grafu